Vir nebo VIR může znamenat:

 Virus – vnitrobuněčný cizopasník

Geografie 
 Vir (opčina) – opčina v Chorvatsku
 Vir (ostrov) – ostrov v Chorvatsku
 Vir (jezero) – jezero v Bělorusku

Zkratky 
 VIR – Americké Panenské ostrovy – ISO 3166-1 kód státu
 VIR – Virgin Atlantic Airways – ICAO britské letecké společnosti
 VIR (Victoria Imperatrix Regina) – Viktorie (britská královna)
 Vir – Souhvězdí Panny (latinská zkratka)

Související rozcestník 
 Vír (rozcestník)